Postura, conjunto em posição das articulações de um corpo
Postura de combate
Postura (biologia) ou ovoposição, acto de deposição de ovos nos animais
Postura (psicologia), traço de personalidade caracterizado pela tendência que as pessoas tomam no julgar determinados objectivos ou disposições de acção